Вудвеј има више значења:
 Вудвеј (Вашингтон)
 Вудвеј (Тексас)